C3H4O2 – formula molecolare dell'acido acrilico
C3H4O2 – formula molecolare del metilgliossale

Formule molecolari